Riksväg 20 kan syfta på:

Riksväg 20, Finland
Riksväg 20, Nederländerna
Riksvei 20 – en väg i Norge, se Lista över riksvägar i Norge
Historisk Riksväg 20 – ett tidigare nymer på Riksväg 19 går mellan Ystad och Östanå